M70 может обозначать:

 M70 — шаровое звёздное скопление в созвездии Стрельца. 
 BMW M70 — V-образный 12-цилиндровый бензиновый двигатель производства немецкой компании BMW.